Гюнтер Хербургер (; 6 апреля 1932, Исни-им-Алльгой — 3 мая 2018, Берлин, Германия) — немецкий , , . Член Баварской академии изящных искусств.

Биография 
Сын ветеринарного врача. Изучал санскрит в Мюнхенском университете . Позже слушал лекции по философии и театральному искусству в Париже.

В 1954 году бросил учёбу и отправился путешествовать, жил на Ивисе, в Мадриде и Оране. Средства на жизнь добывал случайными заработками. В 1956 г. по состоянию здоровья вернулся в Мюнхен. Занялся литературной деятельностью.

Член Германской коммунистической партии. Несколько раз побывал в ГДР; однако позже, учитывая догматический курс компартии, всё больше разочаровывался в ней.

Был членом объединения Группа 47.

В 1973 году основал первый кооперативный книжный магазин в Мюнхене. В 1974 году после рождения дочери-инвалида, всё больше уходил с литературной сцены.

Скончался 3 мая 2018 года в возрасте 86 лет в Берлине, через две недели после своей жены Розмари, в результате несчастного случая.

Творчество 
Дебютировал в 1964 году.

Автор романов, повестей, стихов, детских книг, радиопостановок. Член ПЕН-клуба Германии .

Один из идеологов «литературной революции» в 1950-х годах, предложил под лозунгом «перемен» понятие «нового реализма» для поэзии. Выступая против её застоя, её привязанности к определённому набору поэтических средств, требовал редуцированного языка «конкретной поэзии», «нового приближения к осязаемому, обоняемому, видимому». Ввёл в поэзию понятие «повседневность и фактичность воспринимаемости».

Избранные произведения 
 Eine gleichmäßige Landschaft. Erzählungen., Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln Berlin 1964.
 Ventile. Gedichte. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln Berlin 1966.
 Die Messe. Roman. Luchterhand Literaturverlag, Neuwied Berlin 1969.
 Jesus in Osaka. Zukunftsroman. Luchterhand Literaturverlag, Neuwied Berlin 1970.
 Training. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Neuwied Berlin 1970.
 Birne kann alles. 26 Abenteuergeschichten für Kinder. Luchterhand Literaturverlag, Neuwied Berlin 1971.
 Birne kann noch mehr. 26 Abenteuergeschichten für Kinder. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1971.
 Die Eroberung der Zitadelle. Erzählungen. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1972.
 Helmut in der Stadt Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1972.
 Die amerikanische Tochter. Gedichte, Aufsätze, Hörspiel, Erzählung, Film. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1973.
 Operette. Gedichte Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1973.
 Schöner kochen. In 52 Arten, Verlag Eremiten-Presse, Düsseldorf 1974. (zusammen mit Birte Lena)
 Birne brennt durch. 26 Abenteuergeschichten für Kinder und Erwachsene. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1975.
 Hauptlehrer Hofer. Ein Fall von Pfingsten. Zwei Erzählungen. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1975.
 Ziele. Gedichte. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1977.
 Flug ins Herz. Roman. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied. (Teil 1 der Thuja-Trilogie).
 Band 1, 1977.
 Band 2, 1977.
 Orchidee. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1979.
 Die Augen der Kämpfer. Roman. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied. (Teil 2 der Thuja-Trilogie).
 Band 1 Erste Reise, 1980.
 Band 2 Zweite Reise, 1983.
 Blick aus dem Paradies. Thuja. Zwei Spiele eines Themas. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1981.
 Makadam. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1982.
 Das Flackern des Feuers im Land. Beschreibungen. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1983.
 Capri. Die Geschichte eines Diebs. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1984.
 Das Lager. Ausgewählte Gedichte 1966—1982., Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1984.
 Kinderreich Passmoré. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt Neuwied 1986.
 Kreuzwege. Oberschwäbische Verlags-Anstalt, Ravensburg 1988.
 Lauf und Wahn Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt 1988.
 Das brennende Haus. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt am Main 1990.
 Lena. Die Eroberung der Zitadelle. Zwei Erzählungen. Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt am Main 1991.
 Thuja. Roman. Luchterhand Literaturverlag, Hamburg Zürich 1991. (Teil 3 der Thuja-Trilogie).
 Sturm und Stille. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Hamburg 1993.
 Das Glück. Photonovellen. A1 Verlag, München 1994.
 Traum und Bahn, 1994
 Birne kehrt zurück. Neue Abenteuergeschichten. Luchterhand Literaturverlag, München 1996.
 Die Liebe. Photonovellen. A1 Verlag, München 1996.
 Im Gebirge. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, München 1998, ISBN 978-3-630-86996-4.
 Elsa. Roman. Luchterhand Literaturverlag, München 1999, ISBN 978-3-630-87028-1.
 Der Schrecken Süße. Mini-Photonovelle. A1 Verlag, München 1999, ISBN 978-3-927743-45-8.
 Humboldt. Reise-Novellen. A1 Verlag, München 2001, ISBN 978-3-927743-56-4.
 Eine fliegende Festung. Gedichte. A1 Verlag, München 2002, ISBN 978-3-927743-62-5.
 Schlaf und Strecke A1 Verlag, München 2004, ISBN 978-3-927743-74-8.
 Der Tod. Photonovellen. A1 Verlag, München 2006, ISBN 978-3-927743-85-4.
 Trilogie der Verschwendung. Das Glück, Die Liebe, Der Tod. Photonovellen. A1 Verlag, München 2006, ISBN 978-3-927743-86-1.
 Der Kuss. Gedichte. A1 Verlag, München 2008, ISBN 978-3-940666-02-4.
 Die Trilogie der Tatzen. Drei Essays von Günter Herburger und achtundvierzig Monotypien von Günther Förg. Snoeck Verlag, Köln 2008, ISBN 978-3-936859-77-5.
 Ein Loch in der Landschaft. Gedichte. A1 Verlag, München 2010, ISBN 978-3-940666-16-1.
 Haitata: kleine wilde Romane. A1 Verlag, München 2012, ISBN 978-3-940666-23-9.
 Wildnis, singend. Roman. Hanani Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-944174-24-2.

Награды 
 1965: «Премия молодого поколения» литературная поощрительная премия Берлинской художественной премии
 1967: Золотая премия Адольфа Гримма за сценарий «Начало»
 1973: Бременская литературная премия
 1979: премия Геррита Энгельке
 1991: премия Питера Хучела
 1991: премия Тукана
 1992: премия имени Ганса Эриха Носсака
 1997: литературная премия города Мюнхена
 2008: премия Preis der SWR-Bestenliste за сценарий «Поцелуй»
 2011: премия Von Autoren für Autoren
 2011: премия Johann-Friedrich-von-Cotta-Literatur- und Übersetzerpreis der Landeshauptstadt Stuttgart

Примечания

Ссылки 
 Günter Herburger

Члены ПЕН-клуба
Детские писатели Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Баварской академии изящных искусств
Немецкие писатели
Немецкие поэты
Эссеисты Германии